Ozark (série de televisão)

Montes Ozark

Localidades

Ozark (Alabama)
Ozark (Arkansas)
Ozark (Missouri)
Condado de Ozark
Ou ainda:
Danny Ozark
Lake Ozark
Ozark Mountain Daredevils

Desambiguações de topônimos